Магнитная аномалия в геофизике;
 рок-группа с названием «Магнитная аномалия»;